Das israelische Ministerium für Heimatfrontverteidigung war ein von 2011 bis 2014 geschaffenes Ministerium in Israel.

Geschichte 

Das Ministerium wurde für Matan Vilnai durch den Premierminister Benjamin Netanyahu am 19. Januar 2011 gebildet. Von 2007 bis 2011 war Matan Vilnai bereits mit der Heimatfront-Koordination in seiner Eigenschaft als stellvertretender Verteidigungsminister unter Ehud Barak zuständig.

Netanyahu erklärte die Gründe für die Schaffung des neuen Ministeriums:

Liste der Minister

Einzelnachweise 

Heimatfrontverteidigung
Verteidigungspolitik (Israel)